Voor verstandelijke beperking, zie Verstandelijke beperking#Gradaties.
 Voor onderdeel van een zeil, zie Achterlijk (zeil).